Heinrich Giesecke ist der Name folgender Personen:
* Heinrich Giesecke (Bildhauer) (1862–1937), deutscher Bildhauer
 Heinrich Giesecke (Beamter) (1872–1957), Geschäftsführer der Reichs-Rundfunk-Gesellschaft

Siehe auch
 Heinrich Gieseke